Коњино је насеље у Србији у општини Лебане у Јабланичком округу. Према попису из 2011. било је 806 становника (према попису из 2002. било је 913 становника).

Демографија 
У насељу Коњино живи 726 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 40,1 година (38,2 код мушкараца и 42,0 код жена). У насељу има 246 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,71.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце 

Насељена места у Лебану
Насељена места у Јабланичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији